Rosani ist der Familienname folgender Personen:

 Danuta Rosani (* 1951), polnische Leichtathletin
 Giovanni Battista Rosani SP (1787–1862), italienischer Geistlicher, Kurienbischof und Präsident der Akademie für den kirchlichen Adel
 Paolo Rosani (1949–1982), italienisches Model und Schauspieler
 Rita Rosani (1920–1944), italienische Lehrerin und Widerstandskämpferin